Pieces of a Dream, Anastacia amerikai pop-rock énekesnő 2005-ben megjelent első válogatásalbuma
Pieces of a Dream, Anastacia azonos nevű albumának címadó dala
Pieces of a Dream (Incognito-dal)
Pieces of a Dream (együttes)